Слободан Стојановић (глумац) (1924—1997)
 Слободан Стојановић (писац) (1937—2000)
 Слободан Стојановић Кепа (1950), бубњар групе Смак.
 Слободан Стојановић (лекар) (1937)
 Слободан Стојановић (1980) (1980−1992), цивилна жртва рата у БиХ.